

Норт-Іст — місто, штат Меріленд
 Норт-Іст — місто, штат Нью-Йорк
 Норт-Іст — місто, штат Пенсільванія
 Норт-Іст Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія